Sainte-Austreberthe puede referirse a: 

 Sainte-Austreberthe, comuna francesa situada en Paso de Calais.
 Sainte-Austreberthe, comuna francesa situada en Sena Marítimo.